Hippocrene ("ippocrene" in lingua inglese) può indicare:

 Hippocrene Books – casa editrice statunitense
 5085 Hippocrene – asteroide della fascia principale